La bataille de Nuremberg peut désigner :
 la bataille de Nuremberg, une bataille de la Troisième Coalition ;
 la bataille de Nuremberg, une bataille de la Seconde Guerre mondiale en 1945 ;
 la « bataille de Nuremberg », le surnom du match Portugal - Pays-Bas de la Coupe du monde de football 2006 à cause du nombre record de cartons sortis par l'arbitre.